Марк Росе је освојио турнир. У финалу је победио Михаела Штиха резултатом 3-6, 7-6(13-11), 7-6(10-8).

Носиоци

 Јевгениј Кафељников (четвртфинале)
 Вејн Фереира (друго коло)
 Михаел Штих (финалиста)
' Марк Росе (победник)

<li>  Џим Куријер (прво коло)
<li>  Алберто Берасатеги (прво коло)
<li>  Андреј Медведев (прво коло)
<li>  Бернд Карбахер (прво коло)

Жреб

Финала

Горња половина

Доња половина

Спољашње везе
 Жреб турнира на сајту atpworldtour.com

Отворено првенство Халеа – појединачно
Тенис 1995.